Goodland ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Goodland (Florida)
 Goodland (Indiana)
 Goodland (Kansas)
 Goodland (Minnesota), im Itasca County
 Goodland (Texas)
 Goodland Township (Michigan)
 Goodland Township (Minnesota), im Itasca County

Goodland ist der Familienname folgender Personen:
 John Goodland († 2014), US-amerikanischer Erziehungswissenschaftler
 Walter Samuel Goodland (1862–1947), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Gutland